Connesson ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Connesson (* 1948), französischer Karambolagespieler
 Guillaume Connesson (* 1970), französischer Komponist